Kalvgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kalvgöl (Bäckebo socken, Småland), sjö i Nybro kommun,  (6,79 ha)
Kalvgöl (Hallingebergs socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Kalvgöl (Törnsfalls socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (4,8 ha)
Kalvgölen (Kråksmåla socken, Småland), sjö i Nybro kommun, 
Kalvgölen (Vena socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun och Oskarshamns kommun,  (4,35 ha)
Lilla Kalvgölen, sjö i Nybro kommun,  (0,6 ha)
Stora Kalvgölen, sjö i Nybro kommun,  (2,3 ha)
Kalvgölen, Östergötland, sjö i Norrköpings kommun,  (1,6 ha)

Se även
Kalvagyl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn